Damallsvenskan 2008 spelades 6 april-18 oktober 2008, med uppehåll för olympiska sommarspelen 2008 i Peking under perioden 8-24 augusti 2008. Serien vanns av Umeå IK efter en jämn slutstrid mot Linköpings FC.

Förlopp
Matchen Linköpings FC–Umeå IK (1–4) den 3 september spelades på Folkungavallen i Linköping, och sågs av 9 413 åskådare, vilket innebar nytt publikrekord för Damallsvenskan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Se även
 Spelare i Damallsvenskan 2008
 Division 1 i fotboll för damer 2008

Källor 
Resultaten i Damallsvenskan 2008 på fotbollsförbundets hemsida

Externa länkar

Fotboll i Sverige 2008
2008
Fotbollssäsongen 2008